Пат Миллс (, род. 1949 г.) — британский писатель, сценарист комиксов и графических новелл. За большой вклад в комикс индустрию его также называют крёстным отцом британского комикса.

Библиография 
Полная библиография на английском: List of works by Pat Mills

Избранная библиография 
 Shadowslayer: «La marque de Mélanikus» (с соавтором Тони Скиннером и художником Эриком Ларноем, 1995)

 Sha (художник Оливье Ледруа):
 The shadow one (1996)
 Soul Wound (1997)
 Soul Vengeance (1998)

 Requiem Chevalier Vampire (художник Оливье Ледруа):
 Résurrection (2000)
 Danse macabre (2001)
 Dracula (2002)
 Le Bal des vampires (2003)
 Dragon blitz (2004)
 Hellfire Club (2005)
 Le Couvent des Sœurs de Sang (2007)
 La Reine des Âmes Mortes (2008)

 Claudia Chevalier Vampire (художник Френк Тацито):
 «La Porte des Enfers» (2004)
 «Femmes Violentes» (2006)
 «Opium rouge» (2007)

 Broz (художник Адриан Смит):
 «L’arme soeur» (2005)
 «Recherché… Mort ou vif!» (2005)
«Le tyran de Skadar» (2006)

 Biankha: «Princesse d’Egypte» (с Билиджаной Рузиканин и Синтией де Фелис, 2006)

Примечания

Ссылки 
 2004 interview with 2000ADReview
 Caught In The Nexus: Pat Mills, Comics Nexus, August 27, 2004
 French Connections: Pat Mills Interview
 Interviewing Pat Mills, The Void, February 2009

Сценаристы комиксов